Osoby o nazwisku Raczyńska:
 Małgorzata Raczyńska-Weinsberg (ur. 1965) – polska dziennikarka.
 Konstancja Raczyńska (1781–1852) – tłumaczka.
 Róża Raczyńska (1849–1937) – polska arystokratka i działaczka społeczna.
 Justyna Raczyńska (ur. 1987) – polska siatkarka.

Zobacz też 
 Raczyński